«Кинг-Конг» () — американский приключенческий фильм о монстрах 1976 года, режиссёра Джона Гиллермина, осовремененный ремейк одноимённого фильма 1933 года. Лента стала дебютной работой для актрисы Джессики Лэнг, удостоенной за свою первую роль премии «Золотой глобус» в соответствующей номинации.

Сюжет 
Действие происходит в 1976 году. Фред Уилсон, глава нефтяной компании «Petrox», организует корабельную экспедицию в Индийский океан к неизвестному острову, который постоянно покрыт облаком. Зная о запланированной экспедиции, перед самым отплытием на корабль незамеченным проникает палеонтолог Джек Прескотт. Во время плавания Фред проводит презентацию секретных спутниковых снимков острова, по утверждению Фреда, полученных им у сотрудника НАСА за взятку, и сопровождающий его учёный объясняет, что химический состав облачного покрова над островом является следствием наличия большого запаса нефти на малой глубине. В этот момент Джек даёт обнаружить себя и сообщает, что всё это может быть объяснено присутствием на острове гигантского животного. Фред, возмущённый этой неприятной и неожиданной для него информацией, приказывает запереть Джека. Пока Джека ведут под руки по палубе, он замечает вдали дрейфующую лодку. Приблизившись, в ней обнаружили начинающую актрису Дуэн, потерпевшую крушение корабля, сигналы SOS которого были предположительно услышаны ранее во время шторма.

Прибыв к острову, небольшая команда во главе с Фредом и Джеком, а также в сопровождении Дуэн отправляется на его разведку. Они обнаруживают некую высокую стену, в которой Джек замечает следы свежей земли, использованной для ремонта стены, чем он объясняет присутствие людей на острове и чего-то опасного, из-за чего стена и была построена. Фред возражает, утверждая, что это древнее сооружение и сейчас остров необитаем, но внезапно издалека раздаются звуки барабанов и музыки. Придя к месту, откуда шли звуки, они увидели аборигенов, совершавших незнакомый ритуал с женщиной. Наблюдая за происходящим и осматривая ландшафт, они замечают лужу нефти. И тут их обнаруживают. Ритуал прерывается и считается аборигенами нарушенным. Заметив среди непрошенных гостей Дуэн, предводитель аборигенов требует отдать её им, но даже в обмен на шестерых аборигенок Джек и Фред отказываются. Выкрав Дуэн ночью с корабля, аборигены устраивают ритуал и приносят Дуэн в жертву гигантской горилле Конгу, оставив Дуэн привязанной за воротами высокой стены. Конг, привлечённый трубными сигналами аборигенов, приходит и уносит Дуэн с собой вглубь острова, при этом постепенно становится очарованным ею и привязанным к ней.

Джек, обнаружив пропажу Дуэн на корабле, отправляется с ещё несколькими людьми в погоню за Конгом с целью освободить Дуэн. При попытке перебраться по бревну над пропастью, они сталкиваются с Конгом, большинство из них погибает, будучи сброшенными Конгом с бревна в пропасть, в живых остаются только Джек и Боун. Боун отправляется обратно, чтобы сообщить о произошедшем, а Джек продолжает преследование Конга. Узнав тем временем, что обнаруженная на острове нефть очень низкого качества и непригодна, руководитель экспедиции решает вывезти с острова Конга и заработать, показывая его нью-йоркской публике. Когда Джек уже приблизился к Конгу, тот вынужден вступить в борьбу с гигантской змеёй, оставив без присмотра Дуэн. Пользуясь случаем Джек уводит у него Дуэн, и вместе они бегут обратно к воротам стены. Конг, убив змею, устремляется в погоню за беглецами. Тем временем по эту сторону ворот для Конга приготовили ловушку—яму прикрытую сверху ветвями деревьев и на дне обставленную бочками с хлороформом для усыпления, куда Конг в итоге и попадает.

В грузовом отсеке танкера Конга везут в Нью-Йорк. Во время первого же представления Конг, решив, что фото-репортёры напали на Дуэн, приходит в ярость, освобождается от оков, вылезает из клетки, начинает преследовать и искать Дуэн, круша всё на своём пути. Снова найдя Дуэн, он отправляется к Всемирному торговому центру, две башни которого напоминали ему две скалы на родном острове. Там Конга окружили военные. Тогда он взобрался на крышу Южной башни, где был атакован огнемётом. Убегая, Конг перепрыгнул на крышу Северной башни, но и там был атакован боевыми вертолётами. Ослабев от пулевых ранений, он падает с 417-метровой высоты на площадь и погибает. Оказавшись возле Конга, Дуэн слышит последние удары сердцебиения Конга.

В ролях 
 Джефф Бриджес — Джек Прескотт
 Чарлз Гродин — Фред Уилсон
 Джессика Лэнг — Дуэн
 Джон Рэндольф — капитан Росс
 Эд Лотер — Карнахэн
 Рене Обержонуа — Рой Бэгли
  — Боэн
  — Джо Перко
 Рик Бейкер — Кинг-Конг (в титрах не указан)
 Питер Каллен — Кинг-Конг (озвучивание, в титрах не указан)

Награды и номинации 
Премия «Оскар»-1977
 Специальная награда за особые достижения (за визуальные эффекты) — Карло Рамбальди, Глен Робинсон, Франк Ван дер Веер (награда).
 Лучшая операторская работа —  (номинация).
 Лучший звук —  (посмертно), Уильям Л. Маккоги, Аарон Рочин, Джек Соломон (номинация).

Премия «Золотой глобус»-1977
 Лучший дебют актрисы — Джессика Лэнг (награда).

Премия BAFTA-1977
 Лучшая работа художника-постановщика — Марио Чиари, Дэйл Хеннеси (номинация).

Премия «Сатурн»-1977 
 Специальная награда.

Съёмки 

 Аниматронную 12-метровую и 6,5-тонную модель гориллы для фильма делала группа под руководством Карло Рамбальди, однако изготовленный ими огромный робот оказался неработоспособен. В результате специалист по сложному гриму Рик Бейкер вынужден был надевать на себя костюм гориллы и играть Конга сам. Модель удалось снять только в эпизоде шоу на стадионе, когда Конгу не нужно было двигаться. В начале финальных титров отдельно отмечено, что Конг был разработан Карло Рамбальди, сконструирован Рамбальди и Гленом Робертсоном, упомянут особый вклад Рика Бейкера.
 Роль Дуэн могла достаться молодой Мерил Стрип, которую привел на кастинг сын продюсера фильма Фредерико ди Лаурентис. По воспоминаниям самой Мерил, как только Дино ди Лаурентис увидел её, то немедля спросил у своего сына на итальянском: «Почему ты притащил сюда эту уродину?!». На что сама Мерил, неплохо говорившая по-итальянски, ответила: «Мне очень жаль, что я недостаточно красива, чтобы сыграть в „Кинг-Конге“».
 Фильм не имел ожидавшегося грандиозного успеха, но телевизионные трансляции в 1980-х годах оживили интерес к нему, и в 1986 году было выпущено продолжение «Кинг-Конг жив». Помимо прокатной версии, у этого фильма есть так называемая Long version (удлиненная версия), которая больше первой на 45 минут. Эта версия, продолжительностью три часа, разделенная на две части, демонстрировалась по американскому телевидению в начале 80-х, и именно её трансляции подняли интерес к этому фильму. Также известно, что полная версия была гораздо более доброжелательно встречена как критиками, так и поклонниками оригинального «Кинг-Конга». Полная версия никогда не выпускалась ни на кассетах, ни на дисках (лишь на некоторых DVD-изданиях можно найти несколько удаленных сцен в дополнительных материалах).
 Съёмки на острове, где герои проходят через арку в скале, а потом поднимаются по склону, проходили на Гавайях в северной части острова Кауаи.
 Фильм предлагали снимать Сэму Пекинпе, Роману Полански и Майклу Уиннеру. Все трое отказались.
 Персонажи фильма «Иногда они возвращаются» перед сном смотрят «Кинг Конг». Де Лаурентис продюсировал оба фильма.

Примечания

Ссылки 
 Обзор фильма  на сайте Variety

Фильмы о Кинг-Конге
Фильмы ужасов 1976 года
Фильмы ужасов США
Научно-фантастические фильмы США
Фантастические фильмы 1976 года
Приключенческие фильмы США
Фильмы о Нью-Йорке
Фильмы Джона Гиллермина
Фильмы США 1976 года
Фильмы на английском языке
Фильмы, спродюсированные Дино Де Лаурентисом